Die Advanta Championships 2004 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Philadelphia. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 29. Oktober bis 7. November 2004 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Wera Swonarjowa mit 3:6, 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Alicia Molik / Lisa Raymond mit 7:5 und 6:4 gegen Liezel Huber / Corina Morariu.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Advanta Championships 2004 fand vom 29. bis 31. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Philadelphia